Вернон Сентер има више значења:
 Вернон Сентер (Њу Џерзи)
 Вернон Сентер (Минесота)